Jari Litmanen (1971), Fins voetballer
 Olavi Litmanen (1945), Fins voetballer